La mosandrite è un minerale scoperto nel 1842. Il nome deriva dal chimico e mineralogista svedese Carl Gustav Mosander, scopritore di numerosi elementi delle terre rare.

Abito cristallino 
La mosandrite si presenta sotto forma di cristalli aciculari, prismatici, tabulari secondo la direzione {110} o allungati secondo la direzione [001] come nella tormalina.

Origine e giacitura 
La mosandrite si forma per alterazione della rinkite.

Forma in cui si presenta in natura

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Sorosilicati